Lahoma,  film américain réalisé par Edgar Lewis, sorti en 1920.
Lahoma,  ville américaine de l'Oklahoma.